Base Station Subsystem – system stacji bazowych
 Basic Service Set – grupa urządzeń bezprzewodowych logicznie ze sobą powiązanych
 Business Support Systems – systemy wspomagające procesy biznesowe
 Bristol Stool Scale
 Billing Support System – system bilingowy (telekomunikacja)